Мелюхино — название населённых пунктов в России:

 Мелюхино — село в Юсьвинском районе Пермского края.
 Мелюхино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.